Ромадановка — название населённых пунктов в России:

 Ромадановка — село в Ишимбайском районе Башкортостана
 Ромадановка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана